USS Fargo ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Fargo (CL-85), Leichter Kreuzer, siehe USS Langley (CVL-27) #Bau und Indienststellung
 USS Fargo (CL-106), Leichter Kreuzer